Taganka hat folgende Bedeutungen:

 Taganka-Gefängnis, ein Gefängnis in Moskau
 Taganka-Theater, ein Theater in Moskau

Siehe auch:
 Taganski
 Taganskaja